Aroon Clansey (Auckland, 12 de fevereiro de 1987) é uma futebolista Neozelandesa que atua como Goleira. Atualmente, joga pelo Liverpool Ladies.

Ligações externas 
 Aroon Clansey Ogol.com
 

 
Futebolistas da Nova Zelândia